Гнездилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гнездилово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Гнездилово — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Гнездилово — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Гнездилово — деревня в Рамонском районе Воронежской области.
 Гнездилово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Гнездилово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Гнездилово — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Гнездилово — деревня в Курском районе Курской области.
 Гнездилово — село в Болховском районе Орловской области.
 Гнездилово — село в Знаменском районе Орловской области.
 Гнездилово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Гнездилово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Гнездилово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Гнездилово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Новогнездилово
 Старогнездилово
 Гнездилов